Armored Core серия видеоигр для PlayStation Portable, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 и мобильных телефонов (на Windows не выходили). Игра представляет собой шутер от третьего лица, в которой игрок управляет гигантским боевым роботом-мехом.

Игры серии Armored Core

Примечания 

Серии компьютерных игр